Ксантизм (от  — жёлтый) — нарушение пигментации наружных покровов (кожи, шерсти, перьев, чешуи, яичной скорлупы) у какого-либо вида животных в пользу жёлтого или оранжевого цвета.

Ксантизм может возникать как из-за избытка жёлтого пигмента в окраске наружных покровов животных, так и из-за отсутствия меланина, тогда оставшиеся каротин и другие пигменты придают животному характерную окраску, это является формой альбинизма. Второй случай невозможен для млекопитающих, поскольку у них каротиноиды и птеридины не играют никакой роли в формировании цвета, и свойственен рыбам, амфибиям, рептилиям и птицам..

Избыточная жёлтая окраска обычно вызывается генетическими причинами, но может быть вызвана и внешними, например, некоторыми веществами.

Ксантизм распространён намного меньше альбинизма.

Противоположность ксантизму, дефицит или полное отсутствие жёлтого пигмента, называется аксантизм.

Примеры ксантизма

См. также 
 Альбинизм
 Эритризм
 Меланизм

Примечания

Ссылки 

Нарушения пигментации